Бараты́нский (Боратынский) — русская дворянская фамилия.

Известные носители 
 Баратынский, Абрам Андреевич (1767—1810) — генерал-лейтенант, сенатор.
 Баратынский, Александр Николаевич (1867—1918) — общественный и политический деятель, член Государственной думы.
 Баратынский, Богдан Андреевич (1769—1820) — вице-адмирал, генерал-адъютант.
 Баратынский, Евгений Абрамович (1800—1844) — русский поэт и переводчик.
 Баратынский, Илья Андреевич (1776—1837) — контр-адмирал.
 Баратынский, Ираклий Абрамович (1802—1859) — генерал-лейтенант; ярославский (1842—1846) и казанский (1846—1857) губернатор, сенатор.
 Баратынский, Лев Андреевич (1848—1907) — действительный статский советник, московский вице-губернатор (1890—1902).
 Баратынский, Пётр Андреевич (1770?—1845) — русский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант, сенатор.
 Баратынский, Сергей Абрамович (1807—1866) — владелец имения Мара Кирсановского уезда, чиновник по особым поручениям при тамбовском губернаторе.

Иное написание 
С польского языка эта же фамилия (Boratyński, Boratyńska) может передаваться как Боратыньский / Боратыньска:
 Боратыньский, Вацлав (1908—1939) — польский художник, известный созданием макетов почтовых марок.
  (ум. 1546) — польский ротмистр, известный участием в обороне Полоцка.

Женщины

См. также 
 Баратынские
 Барятинский